

En anglais 
 World of Darkness, Monde des ténèbres
 , une entreprise américaine
 , un bateau
 World Oceans Day, Journée mondiale de l'océan
Workout Of the Day, suite d'exercices en CrossFit

Abréviation 
 Georges Wod